Klugmann, Klügmann ou Klugman est un patronyme d'origine germanique, notamment porté par :

ordre alphabétique
 Adolf Klügmann (1837–1880), archéologue et numismate allemand ;
 Antonia Klugmann (née en 1979), cheffe italienne ;
 Brian Klugman (né en 1975), acteur américain ;
 Jack Klugman (né en 1922), acteur américain ;
 James Klugmann (1912–1977), de son vrai nom Norman John Klugmann ;
 Norbert Klugmann (né en 1951), écrivain, journaliste et scénariste allemand ;
 Patrick Klugman (né en 1977), avocat français.

Notes et références 

Homonymie de patronyme germanique